Стре́льников (Стре́льникова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Стрельников

А 
 
 Стрельников, Алексей Владимирович (род. 1967) — глава Энгельсского муниципального района Саратовской области.
 Стрельников, Анатолий Петрович (1929—2015) — советский и российский тренер по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Стрельников, Андрей Константинович — деятель советских и российских спецслужб.

Б 
 Стрельников, Борис Георгиевич (1923—1980) — русский писатель, журналист и путешественник.

В 
 Стрельников, Валерий Александрович (род. 1946) — советский боксёр.

Д

Е 
 Стрельников, Евгений Сергеевич (1929—1987) — управляющий трестом «Уралстроймеханизация» Свердловской области, Герой Социалистического Труда.
 Стрельников, Ефим Семёнович (1905—1945) — советский военнослужащий, старший лейтенант, Герой Советского Союза.

И 
 

 Стрельников, Илья Николаевич (1908—1977) — марийский советский поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор, член Союза писателей СССР.

Н 
 Стрельников, Николай Михайлович (настоящая фамилия Мензенкампф; 1888—1939) — русский советский композитор, музыкальный критик, дирижёр, один из основоположников советской оперетты.

С

Стрельникова 
 Стрельникова, Авдотья Тимофеевна (1739 — ?) — одна из первых танцовщиц русского балета.
 Стрельникова, Александра Николаевна (1912—1989) — автор дыхательной гимнастики Стрельниковой.
 Стрельникова, Лидия Николаевна (1933—2013) — советская волейболистка, заслуженный мастер спорта.
 Стрельникова, Мария Петровна (1890—2005) — российская долгожительница.
 Стрельникова, Надежда Тимофеевна (1926—2018) — советская и российская общественная деятельница, директор Воронежской научной библиотеки, заслуженный работник культуры РСФСР (1975).
 
 Стрельникова, Федосия Афанасьевна (1900—1957) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Стрельников — хутор в Яковлевском городском округе Белгородской области России.

См. также 
 Стрельниково
 Стрельниковы: генеалогическое обозрение